The Magnetic Fields – gruppo musicale statunitense
 Les Chants Magnétiques (titolo inglese Magnetic Fields) – album di Jean-Michel Jarre del 1981
 Magnetic Fields – azienda britannica